Wiljew oder Viljev steht für:
 Michail Anatoljewitsch Wiljew (1893–1910), Astronom
 (2553) Viljev, Asteroid des äußeren Hauptgürtels